San Antonio Huista kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Antonio Huista, kommun, Departamento de Huehuetenango, 
 San Antonio Huista (kommunhuvudort i Guatemala), Departamento de Huehuetenango,